«Dry» o «DRY» puede referirse a:

Dry
 Dry, población y comuna francesa del departamento de Loiret.
 Dry, primer disco de PJ Harvey.
DRY
 Democracia Real Ya, movimiento apartidista creado en España en 2011 y convertido en asociación en 2012.
 No te repitas siglas del inglés Don't Repeat Yourself o DRY.